Fu duchessa consorte di Guascogna e Aquitania per matrimonio con Guglielmo VIII, duca di Aquitania.

Era l'unica figlia di Roberto I, duca di Borgogna con la sua seconda moglie, Ermengarda d'Angiò. Era, e per matrimonio, duchessa di Guascogna e Aquitania.

Fu la sua terza moglie di Guglielmo VIII, duca d'Aquitania; con cui ebbe i seguenti figli:

 Guglielmo IX, duca d'Aquitania
 Agnese d'Aquitania, regina d'Aragona e di Navarra
 Beatrice? sposata prima con Alfonso VI di León e Castiglia e poi con Elia I, conte del Maine.

La nascita di Guglielmo fu motivo di grande festa alla corte aquitana, ma la Chiesa all'inizio lo considerò illegittimo a causa della consanguineità dei suoi genitori. Questo obbligò suo padre a fare un pellegrinaggio a Roma subito dopo la sua nascita per cercare l'approvazione papale del suo matrimonio con Ildegarda.

Ascendenza

Note